FMY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Page Field, Fort Myers (Florida), Stati Uniti